Ховд () е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Ховд (30 500 души). На север аймакът граничи с аймака Увс, на юг и югозапад - с Китай, на запад - с Баян Йолгий, а на изток - с Гови Алтай и Завхан. Ховд е разположен на 1580 km от столицата Улан Батор, което дори за монголските стандарти е значително разстояние.

Най-удобният и бърз начин за достигане на провинцията е постоянната вътрешна въздушна линия Ховд – Улан Батор. Летището в град Ховд свързва аймака и с градовете Мьорьон и Булган.

Население

Административно деление 

* – включва столицата Ховд

Източници 

Аймаци в Монголия